Bacque oder Bacqué ist der Familienname folgender Personen:
 André Bacqué (1880–1945), französischer Schauspieler
 Daniel-Joseph Bacqué (1874–1947), französischer Bildhauer
 François Bacqué (* 1936), französischer Priester, Apostolischer Nuntius in den Niederlanden
 Gene Bacque (1937–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Bacque (1929–2019), kanadischer Publizist und Autor
 Marie-Frédérique Bacqué (* 1959), französische Psychoanalytikerin
 Nicolas Bacqué (* 1973), französischer Rugbyspieler
 Pascal Bacqué (* 1969), französischer Dichter und Schriftsteller
 Raphaelle Bacqué (* 1964), französische Journalistin